El término mosquerito cejiblanco puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave  Zimmerius vilissimus;

 Un nombre común de la especie de ave  Ornithion semiflavum.